Крашенинниковия — название биологических таксонов:
 Крашенинниковия () — род растений семейства Амарантовые.
 Крашенинниковия () — синоним рода растений Ложнозвездчатка () семейства Гвоздичные.